Der İstanbul Cup 2005 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Istanbul. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 14. bis 21. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Venus Williams gegen Nicole Vaidišová mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Marta Marrero / Antonella Serra Zanetti mit 6:4 und 6:0 gegen Daniela und Sandra Klemenschits.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den İstanbul Cup 2005 fand vom 14. bis 16. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Istanbul